Theo Pozoga, bedre kendt som Strip Steve, er en producer fra Frankrig.

Tjek fødsels- og dødsår
Musikproducere
Musikere fra Frankrig